NFG steht für:

 Nacionalinė farmacijos grupė, Unternehmen in Litauen
 Nationale Forschungs- und Gedenkstätten, dabei besonders Nationale Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar, Institutionen der DDR
 Naturforschende Gesellschaft in mehreren deutschen Städten
 Neue Fruchtbringende Gesellschaft, Vereinigung zur Pflege der deutschen Sprache
 New Found Glory, eine US-amerikanische Punk-Rock-Band

Nfg. steht als Abkürzung für:
 Nachfolger oder Nachfolge, siehe Unternehmensnachfolge

Abkürzung